Makos puede referirse a:
Christopher Makos, fotógrafo estadounidense. 
Grigoris Makos, futbolista griego.